Олесницкий — фамилия и прозвище. 

 Болеслав Олесницкий (1293/1296 — 1320/1321) — князь (с братьями) глоговско-жаганьский и великопольский (1309—1312), князь (с братом Конрадом) олесницкий, намысловский, гнезненский и калишский (1312—1314), князь гнезненский (1313—1314), князь олесницкий (с 1313). 

Известные по фамилии:
 Олесницкий, Аким Алексеевич (1842—1907) — русский богослов, палестиновед и гебраист.
 Олесницкий, Добеслав (1360—1440) — польский военный и государственный деятель.
 Олесницкий, Збигнев (1389—1455) — польский церковный и государственный деятель, первый кардинал польского происхождения.
 Олесницкий, Збигнев (1430—1493) — польский церковный и государственный деятель, секретарь королевский, архиепископ гнезненский и примас Польши (1481—1493).
 Олесницкий, Иван Алексеевич (1855—1924) — русский православный богослов.
 Олесницкий, Маркеллин Алексеевич (1848—1905) — русский православный богослов.
 Олесницкий, Николай (1558—1629) — государственный деятель Речи Посполитой.
 Олесницкий, Ярослав Иванович (1875—1933) — политический и общественный деятель, дипломат, адвокат, доктор права.